Lingua je centralizirana akcija v okviru programa Socrates, ki spodbuja učenje in poučevanje jezikov za boljše sodelovanje in komunikacijo med narodi. Posebna pozornost je namenjena manj razširjenim jezikom v okviru Evropske unije, kar omogoča večjo kulturno in jezikovno raznolikost, širino in medsebojno razumevanje.

Projekte vodijo partnerstva vsaj treh institucij iz vsaj treh sodelujočih držav, od katerih mora biti vsaj ena članica EU. Za projekte so na voljo dotacije za pripravljalne obiske ali kontaktne seminarje. Projekti lahko trajajo največ tri zaporedna leta in lahko iz programa Socrates II pridobijo sofinanciranje v višini do 75 % stroškov projekta.

Glavni cilji programa Lingua, ki se uresničujejo skozi akcijo Lingua 1: »Spodbujanje učenja jezikov« in akcijo Lingua 2: »Razvoj pripomočkov in gradiv« so:

 spodbujati in podpirati jezikovno raznolikost v Evropski uniji
 prispevati k boljši kakovosti učenja in poučevanja jezikov
 omogočati večjo dostopnost do možnosti vseživljenjskega učenja in ustvarjati pogoje za njegovo uveljavljanje.

Zunanje povezave 
 http://www.cmepius.si/SOCRATES/Lingua 
 Uradna stran Cmepius

Izobraževanje v Evropski uniji